Lev v zimě může být:

 Lev v zimě (divadelní hra) – divadelní hra Jamese Goldmana z roku 1966
 Lev v zimě (film, 1968) – filmová adaptace výše zmíněné divadelní hry
 Lev v zimě (film, 2003) – televizní film z roku 2003, remake původního filmu